Malope ist der Familienname folgender Personen:

 Matshidiso Malope (* 1990), botswanischer Tennisspieler
 Rebecca Malope (* 1965), südafrikanische Gospelsängerin

Malope bezeichnet zudem:
 Malope (Gattung), eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Malvoideae innerhalb der Familie der Malvengewächse (Malvaceae)